Никола́й Симако́в:
 Симаков, Николай Евстафьевич  (ум. 1886) — русский художник-акварелист и составитель сборников орнаментов. 
 Симаков, Николай Кузьмич (род. 1949) — церковный историк, публицист и общественный деятель.